Susani steht für: 

 Suzani, eine Form von Baumwollstoffen
 Susani, susani, alternativer Titel des Weihnachtslieds Vom Himmel hoch, o Engel, kommt

Susani ist der Familienname von
 Angelo Susani, italienischer Stuntman und Schauspieler

Orte in Rumänien:
 Susani (Arad), Dorf im Kreis Arad
 Susani (Timiș), Dorf im Kreis Timiș
 Șușani (Vâlcea), Dorf im Kreis Vâlcea